Por Tupac pode estar à procura de:
Tupac Shakur, rapper estadunidense;
Tupac Inca Yupanqui, líder inca;
Túpac Amaru, líder inca no Peru;
Túpac Amaru II, líder inca no Peru;
Tupac Katari, líder de uma rebelião indígena na Bolívia;
Tupac Katari Guerrilla Army movimento guerrilheira indígena.

Desambiguação